Hildegarda – imię
 Hildegarda (758–783) – żona Karola Wielkiego
 Hildegarda z Bingen (1098–1179) – bł. Kościoła katolickiego

bg:Хилдегард
de:Hildegarde
en:Hildegard
fr:Hildegarde
zh:赫德嘉